Yod peut désigner :
 Yod, dixième lettre de l'alphabet hébreu et une ancienne lettre grecque disparue,
 Yod, lettre additionnelle de l’alphabet latin utilisée dans la transcription de l’égyptien ancien ou de l’ougaritique,
 Yod, revue des études hébraïques et juives modernes et contemporaines de l'INALCO,
 Yod, album de Masada,
 Daddy Yod, chanteur de reggae.

En linguistique, yod désigne la semi-consonne palatale notée /j/ (voir yodisation).